Rinnenbach ist ein Gewässername:

 Rinnenbach (Dettelbach), ehemalige Abzweigung des Dettelbachs in Dettelbach, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Rinnenbach (Fils), zwei Zuflüsse der Fils bei Reichenbach an der Fils, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Rinnenbach (Fils), rechter Zufluss
 Unterer Rinnenbach, rechter Zufluss
 Rinnenbach (Große Gaißach), rechter Zufluss der Großen Gaißach bei Greiling, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Rinnenbach (Jagst), rechter Zufluss der Jagst in Lippach, Gemeinde Westhausen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Rinnenbach (Kupfer), mit früherem Unterlaufnamen Westernach, linker Zufluss der Kupfer bei Hesselbronn, Ortsteil Westernach, Gemeinde Kupferzell, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Rinnenbach (Schlierbach), rechter Zufluss des Schlierbachs bei Ramsenstrut, Gemeinde Neuler, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Rinnenbach (Steinbach), zuvor Wachtmannbach, rechter Zufluss des Steinbachs (zur Paar) beim Harthof von Markt Mering, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Rinnenbach (Wöhrbach), rechter Zufluss des Wöhrbachs (zur Loisach) im Niedermoos von Ohlstadt, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern

Siehe auch:
 Rennenbach
 Ringgenbach
 Rinnbach
 Rinnebach
 Rinnerbach